Mikan kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Christian Mikan
 Josef Gottfried Mikan

Robotskapade auktorsförkortningar